A 2007-es kínai nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Sanghajban rendezték május 6-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Kina
Kína sportélete